Carlyle House steht für:

 Carlyle House (East Lothian), Schottland
 Carlyle House (Virginia), Vereinigte Staaten